Holocaust-Gedenktag bzw. Holocaustgedenktag steht für:

 Internationaler Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust, Gedenktag der Vereinten Nationen (27. Januar)
 Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, deutscher Gedenktag (27. Januar)
 Days of Remembrance, US-amerikanische Gedenktage (um den 27. Nisan des jüdischen Kalenders)
 Jom haScho’a, israelischer Nationalfeiertag (27. Nisan des jüdischen Kalenders)
 Internationaler Tag des Gedenkens an den Genozid an Sinti und Roma (2. August)

Siehe auch:
 Gedenktag gegen Gewalt und Rassismus im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus, österreichischer Gedenktag (5. Mai)
 Liste von Gedenk- und Aktionstagen